41-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 7 апреля по 11 ноября 1978 года. Победителем стало тбилисское «Динамо» (второй чемпионский титул).

По итогам предыдущего сезона высшую лигу покинули львовские «Карпаты» и куйбышевские «Крылья Советов», вошли в неё московский «Спартак», а также ташкентский «Пахтакор». В целях борьбы с договорными матчами с этого сезона был введён лимит ничьих. Очки командам начислялись только за первые 8 ничейных результатов. Это правило исказило ход итоговые результаты: московское «Динамо» недосчиталось двух очков и уступило третье место «Шахтёру», а «Локомотив» вместо 14 места, едва не оказался на последнем. 

Спустя 14 лет чемпионом стало тбилисское «Динамо». Команда, под руководством Нодара Ахалкаци, одержала больше всех побед, меньше всех проиграла и уложилась в отведенный лимит ничейных результатов. Киевское «Динамо» с лучшей обороной в данном турнире завоевало второе место. Бронзовые медали 41-го чемпионата достались донецкому «Шахтёру».

Итоговая таблица

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

12 футболистов забили по 7 голов.

Чемпионская гонка

Составы призёров 

«Динамо» Тбилиси

Старший тренер: Нодар Ахалкаци

«Динамо» Киев

Старший тренер: Валерий Лобановский

«Шахтёр»

Старший тренер: Владимир Сальков

Матчи 

Лучший бомбардир — Георгий Ярцев («Спартак» (М)) — 19 голов в 29 матчах.

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1978
1978